Пастер () — пересадочный узел Парижского метрополитена между линиями 6 и 12. Названа по бульвару Пастер, получившему своё имя в честь выдающегося биолога Луи Пастера. Рядом со станцией метро также располагаются музей и научно-исследовательский институт, получившие его имя.

История 

История пересадочного узла начинается 24 апреля 1906 года, когда открылся зал, входящий с 12 октября 1942 года в состав линии 6 (пусковой участок Пасси — Пляс д'Итали. Зал линии 12 введён в эксплуатацию 5 ноября 1910 года в составе пускового участка Порт-де-Версаль — Нотр-Дам де Лорет тогда ещё линии A общества Север-Юг, получившей с 1931 года современный номер.

Пассажиропоток пересадочного узла по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (82 место по уровню пассажиропотока в Парижском метро).

Дизайн

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XV округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1906 году
Луи Пастер